Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 475 dans le monde.

 Route fédérale 475 en Allemagne
 RS-475 au Brésil
 Route 475 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 475 en France